The Outlaws bezeichnet:
 Outlaws (Band), US-amerikanische Rockband
 britische Begleitband von Mike Berry und Heinz (1960–1965) 
 ein Verweistitel von Silverado, US-amerikanischer Western von Lawrence Kasdan (1985)
 The Outlaws (Film) (범죄도시), südkoreanischer Film von Yoon-Seong Kang (2017)
 The Outlaws (Fernsehserie), britische Fernsehserie (seit 2021)

Siehe auch:
 Outlaw, Begriffsklärung
 Outlaws, Begriffsklärung
 The Last Outlaw, US-amerikanischer Western von Geoff Murphy (1994)